Beghin oder Béghin ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Béghin (* 1974), französischer Ruderer
 Henri Béghin (1876–1969), französischer Mathematiker und Mechanik-Professor
 John Beghin (* 1954), belgischer Agrarökonom und Hochschullehrer
 Laurent Béghin (* 1976), französischer Ruderer
 Tiziana Beghin (* 1971), italienische Politikerin

Siehe auch:
 Béguin